

Persone
 Christian De Lorenzi – biatleta italiano
 Giovanni Battista De Lorenzi – organaro italiano
 Giuseppe De Lorenzi – ammiraglio italiano
 Paolo de Lorenzi – pittore italiano

Altro
 Organo De Lorenzi – organo della chiesa di Santa Corona di Vicenza
 De Lorenzi – cognome italiano